È soprannominato El Pichon (Il piccione).

Caratteristiche tecniche
Considerato uno dei grandi talenti del calcio spagnolo, Lacruz è un'ala dalle spiccate doti offensive.
È un giocatore molto elegante e abile nei passaggi, gioca sul lato destro del campo ed è apparentemente instancabile.
È stato paragonato a Jesús Navas e Adam Johnson.

Carriera

Club

Lacruz nasce a Saragozza e cresce nelle giovanili della squadra principale della città, il Real Saragozza.

Debutta in prima squadra il 12 settembre 2009 subentrando al centrocampista inglese Jermaine Pennant nella partita contro il Siviglia vinta 4-1 dagli andalusi. Con i suoi 17 anni e 157 giorni diventa il secondo esordiente più giovane della storia del club aragonese dopo Moisés García, che esordì nella stagione 1988-1989 sotto la guida di Radomir Antić. Il suo record verrà battuto da Joel Valencia nella stagione 2011-2012.

Tra il 2009 e il 2011 colleziona 6 presenze nella massima divisione spagnola. Non riesce a ritagliarsi un posto in prima squadra, ma è impiegato con continuità nella squadra filiale del Real Zaragoza B.

Nel 2013 rimane svincolato dal club aragonese e si accasa al Real Betis. Non esordisce in prima squadra, ma viene inserito nella squadra filiale del Betis B.

Dopo una sola stagione, passa al Club Deportivo Guadalajara Gioca con continuità, collezionando 26 presenze nel campionato di Segunda División B. La squadra conclude la stagione al terzo posto, qualificandosi ai playoff, senza però riuscire a ottenere la promozione.

Nella stagione successiva passa al CD Ebro, un club di Saragozza che milita in Segunda División B. Nella prima stagione gioca 34 partite e stabilisce il suo record di marcature con 9 gol. Nella stagione successiva invece colleziona 3 reti in 37 presenze.

Nella stagione 2017-2018 gioca al CF Badalona, sempre in Segunda B, prima di passare alla Sociedad Deportiva Ejea nel 2018. Debutta con la nuova maglia il 26 agosto nella sconfitta casalinga per 0-1 contro la Conquense.
Alla terza giornata di campionato mette a segno il suo primo gol nella vittoria per 2-1 contro l'Atlético Baleares.

Nazionale
Ha collezionato diverse presenze con la Nazionale Under 17 facendo il suo esordio nel Campionato Europeo Under 17 contro il Belgio. È stato inoltre convocato con la Nazionale Under 19 con cui ha disputato due partite valide per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 19.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni